Высоцкие (Высотцкие, Высутцкие) — 40 русских и польских дворянских родов.

 Родоначальник Автоном Высоцкий, владевший в конце XVI века поместьями в Галичском уезде. Внук его, костромской городовой дворянин Василий Иванович, убит при осаде Смоленска (1634). Его внуки Василий, Яков и Борис Матвеевичи были стольниками Петра I. Потомство последнего из них внесено в VI часть родословных книг Московской и Херсонской губерний («Гербовник», VII, 52).
 Потомство дворянина московского Кирилла Евсевьевича Высоцкого, пожалованного вотчинами за участие в войне с Польшей и Турцией (1682—1685). Его потомство внесено в VI часть родословной книги Тверской губернии.
 Потомки Збигнева Высоцкого, кастеляна Роспирского, герба Годземба, жившего в начале XVI века. Род разделился в XVII веке на шесть ветвей, внесённых в VI часть родословной книги Гродненской, Виленской, Волынской, Киевской, Минской, Могилёвской и Смоленской губерний.
 Род Высоцких, герба Дрыя, происходит от Моисея Высоцкого, помещика Лидского уезда (1632). Его потомство, разделившееся на две ветви, внесено в I часть родословной книги Виленской и Минской губерний.
 Род Высоцких, герба Одровонж, происходит от Вацлава Высоцкого, помещика Ошмянского уезда. Род разделился на четыре ветви, внесённые в VI и I части родословной книги Витебской, Гродненской и Минской губерний.
 Род Высоцких-Горных, герба Остоя, происходит от Якова Высоцкого, помещика Люблинского воеводства (1717). Его потомки внесены в VI часть родословной книги Гродненской губ.
 Род Высоцких, герба Боньча, происходит от помещика Житомирского уезда Антона Марцеллиевича Высоцкого (1721). Его потомство внесено в I часть родословной книги Волынской губерний. Герб Высоцких внесён в Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 29 .
 Потомки мечника волынского (1605) Тимофея Высоцкого. Его потомство внесено в VI часть родословной книги Волынской губернии.
 Потомки ротмистра Станислава Высоцкого, владевшего поместьями (1710). Его потомство внесено в VI часть родословной книги Волынской губернии.
 Родоначальник рода Высоцких-Курженевичей, хорунжий Стефан (1652), владевший поместьями в Пинском уезде. Его потомство внесено в VI часть родословной книги Минской губернии.
 Высоцкие герба Рогаля (известны с 1600), в Германии именовались также von Rososki, хотя в ряде источников Рососки указаны герба Равич. Упомянуты в Калише (1640). Высоцкие-Рососки — тоже в Калише (1619).
 Гиероним Высоцкий, кустош гнезненский, каноник ловицкий, сын Томаша Высоцкого герба Рогаля и Дороты Закржевской герба Виссогота, прелат, умер († 1736) во Влоцлавеке.
 Род Василия Ивановича Высоцкого, писаря Генерального суда (1779 г.) внесён в I часть Родословной книги Полтавской губернии Указом Правительствующего Сената № 6461 от 15.08.1858. На гербе этого рода в серебряном фоне чёрное опрокинутое копье над золотым опрокинутым полукольцом. Нашлемник: три черных страусовых пера

Остальные роды Высоцких принадлежат к новому дворянству и внесены в I, II и III части родословной книги губерний Волынской, Гродненской, Казанской, Калужской, Московской (3 рода), Новгородской, Орловской, Полтавской (4 рода), Симбирской, Смоленской (4 рода), Таврической, Тамбовской, Харьковской, Херсонской и Черниговской (3 рода) губерний.

История рода 
Матвей, Иван, Нечай и Фёдор Автамоновичи служили по Костроме и владели поместьями в Костромском уезде, из них Матвей Автамонович был при встрече Кизылбашского посла (1595).

Бажен Матвеевич получил денежную прибавку к окладу (1614), его вдова упомянута (1635). Дементий (Деменша) Матвеевич получил денежные придачи за Васильевскую и Дорогобужскую службы (1615 и 1617). Григорий Любимович в Смоленском походе был у знамени (1654).

Десять представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание гербов

Герб Высоцких 1785 года 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом президента Вотчинной коллегии (1779—1782) Петра Егоровича Высоцкого: в щите, имеющем серебряное поле, изображены крестообразно положенные стрела, острием вверх и сабля с черным эфесом, острием вниз, к левым углам (изм. польский герб Пржестржал). Под фигурами изображено серое стремя (польский герб Стремя). Щит увенчан дворянской короной (дворянский шлем и намёт отсутствуют). Нашлемник: из короны на половину выпрыгивает белый олень, обращенный в правую сторону. Щитодержатели: два серых дикаря с дубинами в руке.

Герб. Часть VII. № 52. 
В щите, разделённом надвое, в верхней половине в красном поле крестообразно положены серебряные сабля и стрела, остроконечиями к левым углам. В нижней половине в голубом поле серебряное стремя. Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой находится олень, обращённый в правую сторону. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный серебром.

Герб. Часть XIX. № 29. 
Герб Высоцких, внесенных в родословную книгу Волынской губернии: в голубом щите серебряный единорог, обращенный вправо (польский герб Боньча). Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — встающий вправо серебряный единорог. Намёт голубой с серебром.

Известные представители 
 Высоцкий Василий Васильевич — стольник патриарха Филарета (1627).
 Высоцкий Леонтий — московский дворянин (1627—1629).
 Высоцкий Леонтий Яковлевич — воевода в Кадоме (1629), Алатыре (1633), владел поместьем в Московском уезде, принял иночество с именем Леонид.
 Высоцкий Василий Иванович — участник осады Смоленска (1634), служил по Костроме.
 Высоцкий Василий — московский дворянин (1636).
 Высоцкий Василий Семенович — иноземец, московский дворянин (1636—1640), воевода в Ростове (1646).
 Высоцкие: Кирилл и Алексей Ивановичи — жильцы (1677), владели поместьями в Каширском уезде.
 Высоцкий Кирилл Евсеньевич — московский дворянин (1677—1692), владел поместьями в Тверском и Новоторжском уездах, потомство внесено в родословную книгу Тверской губернии.
 Высоцкий Василий Матвеевич — стряпчий (1679), стольник (1680—1692).
 Высоцкий Яков Матвеевич — стряпчий (1683), стольник (1692).
 Высоцкий Борис Матвеевич — стольник (1686), женат на костромской вотчиннице Пелагее Константиновне Мамалаховой.
 Высоцкие: Иван Фёдорович, Леонтий Яковлевич, Пётр Матвеевич — московские дворяне (1640—1692).

См. также 
 Безручко-Высоцкие

Примечания

Литература 
 
 Малороссийский гербовник
 


Ссылки 
 
Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Пржестржал
Шляхетские роды герба Стремя
Шляхетские роды герба Остоя
Шляхетские роды герба Боньча
Шляхетские роды герба Годземба
Шляхетские роды герба Одровонж